Comitatul DeWitt, conform originalului din limba engleză, DeWitt County, este numele a două comitate din Statele Unite ale Americii după cum urmează,

 Comitatul DeWitt, statul  -- (Categorie și format) și
 Comitatul DeWitt, statul  -- (Categorie și format).

Vezi și 

 DeWitt (dezambiguizare)
 Districtul DeWitt, statul 
 Districtul DeWitt, comitatul DeWitt, statul 

Dezambiguizare
Nume de familie
Nume proprii